Bars peut faire référence à :

Toponyme 
 Bars, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Lacroix-Barrez ;
 Bars, commune française de la Dordogne ;
 Bars, commune française du Gers.
 Bars, un ancien comitat de Hongrie.

Divers 
 Bars-M, famille de  satellites de reconnaissance militaires optiques russes
 BARS, une unité de réserve de l'armée russe.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France